een politieke partij in het Europese Parlement; zie Partij van de Europese Sociaaldemocraten
 het periodiek systeem der elementen; zie Periodiek systeem der Elementen 
 een merk in de handboog/kruisboog sport (Precision Shooting Equipment)
 Pale, soft, exudative, een staat waarin slachtvlees zich kan bevinden
 Phytochemical Society of Europe 
 Paris Stock Exchange, aandelenindex van de Franse beurs.